Horváth Dávid (1948–2017) fotóművész, fotóriporter
 Horváth Dávid (1985) labdarúgó
 Horváth Dávid (1996) úszó
 Horváth Dávid televíziós műsorkészítő
Hasonló néven
 Horváth Dávid Balázs (1972) állatorvos, újságíró